

Patronyme 
 Francisco Beuf (1834-1889), astronome argentin d'origine française ;
 Sylvain Beuf (1964- ), musicien de jazz français ;
 Géo Beuf, acteur et chef opérateur français.

Autres 
 (8127) Beuf, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Références 

Beuf
Beuf